Yates je anglické příjmení, které má následující nositele:

 Adam Yates (* 1992), britský cyklista
 David Yates (* 1963), britský filmový režisér
 Dorian Yates (* 1962), britský kulturista
 Frances Yatesová (1889–1981), britská historička a esejistka
 Francesco Yates (* 1995), kanadský zpěvák
 Frederick Yates (1884–1932), britský šachista
 Matthew Yates (* 1969), britský atlet
 Paula Yatesová (1959–2000), britská televizní moderátorka
 Peter Yates (1929–2011), britský filmař
 Richard Yates (1926–1992), americký spisovatel
 Sally Yatesová (* 1960), americká právnička
 Simon Yates (* 1992), britský cyklista

další významy
 Yates County, okres ve státě New York, USA
 Yates's, britský řetězec restaurací

Externí odkazy